

Origine 
Amalric est issu du germanique gotique amal(s), signifiant « travail, labeur », et de rik (gotique reiks) « dirigeant, chef, roi ». Il s'agit plus précisément de l'ancienne forme occitane (languedoc, etc.) correspondant à Amaury en français. Il s'est fixé comme patronyme occitan. Il est fêté le 15 janvier, comme Amaury et Maur.

Souverain 
 Amalaric (502-531), roi des Wisigoths

Patronyme 

 Bertrand Amalric (?-1286), chanoine de Reims, puis archevêque d'Arles ;
 Hélène Amalric (1957-), éditrice, traductrice et auteure française ;
 Jacques Amalric (1938-2021), journaliste français de presse écrite ;
 Mathieu Amalric (1965-), acteur et réalisateur français, fils du précédent ;
 Oriane Amalric (1990-), joueuse de volley-ball française ;
 Paul Amalric (1869-1927), syndicaliste français ;
 Pierre Amalric (1923-1999), ophtalmologue français.

Prénom

Référence

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom